McGruff the Crime Dog – mascotte statunitense
McGruff – rapper statunitense
McGruff – un monster truck